Владимир Максаков:
 Максаков, Владимир Александрович (1972—1996) — Герой Российской Федерации.
 Максаков, Владимир Васильевич (1886—1964) — советский историк, архивист, профессор.
 Максаков, Владимир Николаевич (1923—1993) — советский танкист-ас, Герой Советского Союза (1944).